Le frac est une variante de la queue-de-pie
 FRAC est un sigle de 4 lettres pouvant signifier :
 Fonds régional d'art contemporain
 Food Research and Action Center, une ONG américaine
 Foreseeable Risk Analysis Center, une organisation américaine
 Front républicain pour l'alternance et le changement, une coalition politique au Togo

Sigle de 4 caractères